Ихеа ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Риоха в составе автономного сообщества Риоха (Логроньо). Муниципалитет находится в составе района (комарки) Сервера. Занимает площадь 54,25 км². Население — 744 человека (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 87 км.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Муниципалитеты Риохи